Анджейовський — польське прізвище.

 Анджейовський Антон Лукіянович
 Мацей Анджейовський — багаторічний пробощ Бучача

Польські прізвища